Johann von Zeppelin-Aschhausen ist der Name folgender Personen: